Бели-Лом — топоним в Болгарии. Может означать:

 Бели-Лом (водохранилище) — водохранилище.
 Бели-Лом (река) — река.
 Бели-Лом (село) — село в Разградской области, входит в общину Лозница.